Западный Негрос (, ) — провинция Филиппинской республики на острове Негрос, в западной части Висайских островов. На востоке граничит с провинцией Восточный Негрос. На западе омывается водами залива Панай и пролива Гимарас, которые относятся к морю Сулу. Административный центр провинции — город Баколод.

География 
Рельеф провинции в основном горный, побережье — низменное, местами заболоченное. На низменности выращивают сахарный тростник. Горы покрыты лесами.

Население 
Основное население говорит на бисайских языках (хилигайнон, себуано, масбате). В горных районах живут аэта, негритосы.

Административное деление 
 
В административном отношении провинция подразделяется на 19 муниципалитетов и 13 города:

Города 
 Баколод (Bacolod)
 Баго (Bago)
 Кадис (Cadiz)
 Эскаланте (Escalante)
 Имамайлан (Himamaylan)
 Кабанкалан (Kabankalan)
 Ла-Карлота (La Carlota)
 Сагай (Sagay)
 Сан-Карлос (San Carlos)
 Силай (Silay)
 Сипалай (Sipalay)
 Талисай (Talisay)
 Викторияс (Victorias)

Муниципалитеты

Экономика 
Мелкие города в большинстве — центры сахарной промышленности, в Баколоде также есть предприятия пищевой промышленности.

C 2015 по 2017 входила в регион Негрос.

Ссылки 
 Официальный сайт провинции 

Провинции Филиппин